Green Light:

 Green Light (песня) — песня певицы Лорд.
 Green Light — песня певицы Бейонсе (2006)
 Green Light — песня певца Джона Леджента (2008)
 Greenlight — песня певца Питбуля (2016)
 Green Light — альбом певицы Бонни Райт 1982 года
 Green Light — альбом певца Клиффа Ричарда 1978 года
 Зелёный свет (фильм) — фильм 1937 года.
 Greenlight (Internet service)

См. также 
 Зелёный цвет
 Зелёный (значения)